AMC Javelin, een auto van American Motors Corporation
 Javelin (luchtdoelraket), Brits luchtafweerraket.
 Javelin (zeilschip), een type open zeilboot.
 FGM-148 Javelin, Amerikaanse antitankraket.
 Gloster Javelin, Britse straaljager.
 De Engelse naam voor werpspeer en speerwerpen.